Gaston Paqueau, né le  à Schiltigheim et mort à Paris le , est un peintre français.

Biographie  
Charles Florent Gaston Paqueau est le fils de Charles Louis Paqueau, receveur des domaines et de Florentine Chausson.

Il épouse en 1893, Hélène Eugénie Horgues-Débas, couturière.

Il meurt à son domicile de la rue des Petits-Champs le  et il est inhumé le  au cimetière de Montmartre.

Notes et références

Liens externes 
 Gaston Paqueau sur Artprice
 sur Artnet

 
 
 

Peintre français du XIXe siècle
Naissance en août 1860
Naissance à Schiltigheim
Décès en décembre 1896
Décès dans le 1er arrondissement de Paris
Décès à 36 ans
Personnalité inhumée au cimetière de Montmartre